Yahyalı (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Yahyalı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yahyalı